La Serie A3 2020-2021, 2ª edizione della terza serie del campionato italiano di pallavolo maschile, si è svolta dal 17 ottobre 2020 al 16 maggio 2021: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate, con le squadre divise in due gironi: le prime dieci classificate di ogni girone hanno acceduto ai play-off promozione, mentre nessuna è retrocessa in Serie B.
 Play-off promozione, disputati con:
 Sedicesimi di finale, a cui hanno partecipato le classificate dal settimo al decimo posto della regular season di ogni girone, giocati con gare di andata e ritorno (in caso di una vittoria a testa, si è qualificata al turno successivo la squadra con il maggior numero di set vinti; in caso di una vittoria a testa e stesso numero di set vinti viene disputato un golden set).
 Ottavi di finale, a cui sono già qualificate le prime sei classificate delle regular season di ogni girone, quarti di finali e semifinali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare: le due vincitrici delle semifinali sono promosse in Serie A2.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone bianco

Girone blu

Torneo

Regular season

Girone bianco

Risultati

Classifica 
 

Legenda:
      Qualificata agli ottavi di finale play-off promozione.
      Qualificata ai sedicesimi di finale play-off promozione.

Girone blu

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata agli ottavi di finale play-off promozione.
      Qualificata ai sedicesimi di finale play-off promozione.

Play-off promozione

Risultati

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021